Пасьянс «Косынка» может означать:
 «Косынка» — пасьянс, то есть разновидность карточной игры.
 Пасьянс «Косынка», или Microsoft Solitaire, — реализация этой игры для Windows.